Oasis — двенадцатый студийный альбом американской певицы Роберты Флэк, выпущенный в 1988 году на лейбле Atlantic Records. Продюсером альбома стала сама певица.

Об альбоме 
Это был первый сольный студийный альбом певицы с 1982 года. В 1983 году она выпустила совместный с Пибо Брайсоном альбом Born to Love. В 1985 году певица начала записывать новый альбом вместе с Ахмедом Эртегюном, было записано уже достаточно материала даже придумано название альбома — Miss Melody and the Uptown Harlem Stompers, однако певице не нравился результат и она поставила проект на паузу, песни для этого альбома так и не были изданы. В итоге певица взялась лично заниматься продакшном нового альбома, записав его в течение 1988 года.

30 октября, за день до релиза пластинки, был выпущен лид-сингл «Oasis», который смог возглавить чарт Hot Black Singles. На второй сингл «Uh-Uh Ooh-Ooh Look Out (Here It Comes)» были выпущены ремиксы, поэтому песня стала популярна в клубах, отчего смогла возглавить чарт Dance Club Songs.

Сам же альбом занял 159 место в чарте Billboard 200 и 24 место в чарте Top Black Albums.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Роберты Флэк
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Робертой Флэк